Damn steht für:

 Damn (Album), Studioalbum des US-amerikanischen Rappers Kendrick Lamar

DAMN steht als Abkürzung für:
 Diaminomaleonitril, chemische Verbindung